Die Saison 2008/09 der Volleyball-Bundesliga begann am 1. Oktober 2008 und endete am 7. Mai 2009. Titelverteidiger VfB Friedrichshafen wurde zum zehnten Mal Deutscher Meister.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der ersten Liga:

 VC Bad Dürrenberg/Spergau
 SCC Berlin
 VC Olympia Berlin
 evivo Düren
 SG Eltmann
 VfB Friedrichshafen
 TSV Giesen/Hildesheim
 Generali Haching
 Netzhoppers Königs Wusterhausen
 VC Leipzig
 Moerser SC
 EnBW TV Rottenburg
 Wuppertal Titans

Als Titelverteidiger trat der VfB Friedrichshafen an. Der TV Rottenburg kehrte nach einem Jahr in der zweiten Liga (Saison 2007/08) zurück in die Bundesliga, während der TSV Giesen/Hildesheim zum ersten Mal in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten war. Die Wuppertal Titans sind der Nachfolger des SV Bayer Wuppertal. Beim VC Olympia Berlin spielte die Jugendnationalmannschaft „außer Konkurrenz“ mit, da dieses Team weder an den Play-off-Spielen teilnehmen noch absteigen konnte.

Hauptrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle der Hauptrunde

Play-offs

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Männer Archiv
 Ranglisten 2009 (PDF-Datei; 741 kB)

Einzelnachweise 

2008/09
Volleyballsaison 2008/09